La edición 84.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1985 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el sueco Mats Wilander  logrando así el segundo de sus tres triunfos en París al imponerse en la final al vendedor de la edición anterior, el checoslovaco Ivan Lendl.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Chris Evert que lograba el sexto de sus siete títulos en Roland Garros al imponerse a su compatriota Martina Navrátilová

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1985